Gianluigi  est un prénom masculin italien.

Origine 
Gianluigi est la contraction de Gianni et de Luigi.

Variantes 
Une variante italienne est Gian Luigi. En français, l'équivalent est .

Personnalités 
 Gianluigi Aponte (1940-...), homme d'affaires et armateur italien
 Gianluigi Braschi (1963–2008), producteur italien
 Gianluigi Buffon (1978-...), gardien de but de football italien
 Gianluigi Donnarumma (1999-...), gardien de but de football italien
 Gianluigi Galli Gigi Galli (1973-...), pilote de rallye italien 
 Gianluigi Gelmetti (1945-...), chef d'orchestre et compositeur italien 
 Gianluigi Lentini (1969-...), footballeur italien 
 Gianluigi Nuzzi (1969-...), journaliste d'investigation italien
 Gianluigi Quinzi (1996-...), joueur de tennis italien
 Gianluigi Stanga (1949-...),  responsable cyclisme italien
 Gianluigi Trovesi (1944-...), musicien de jazz italien

Variante Gian Luigi
Gian Luigi Banfi, 
Gian Luigi Bonelli, 
Gian Luigi Falabrino, 
Gian Luigi Gessa, 
Gian Luigi Pascale, 
Gian Luigi Polidoro, 
Gian Luigi Zucchi,

Voir aussi

Bibliographie
. 
.

Notes et références 

Prénom
Prénom italien